Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1966 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze / 15 km) 

Datum: 20: - 21: Februar 1966

Teilnehmer: 41 genannt; 41 gestartet; 39 gewertet

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - Kombinert renn - offisielle resultater 20.-21. februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Nordic Combined Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 7. April 2020

Nordische Skiweltmeisterschaften 1966
Manner 1966